Vitisin B se može odnositi na:
 Vitisin B (piranoantocijanin)
 Vitisin B (stilbenoid)

Vidi još 
 Vitisin